Адриан Далассен (990/995 — умер в 1059 г.) — политический и военный деятель Византийской империи.

Жизнеописание 
Происходил из провинциальной знати. Сын Феофилакта Далассена, стратега и катепана. Относительно даты рождения существуют разногласия: есть утверждение, что Адриан родился в 990 или 995 году. О молодых годах ничего неизвестно. В 998 году его отец попал в плен к арабам. Вероятно, участвовал в войнах на Кавказе и против арабов в 1010-х годах, в подавлении его отцом Феофилактом мятежа Никифора Фоки и Никифора Ксифия в 1022 году.

В 1038—1039 годах участвовал в оппозиции императору Михаилу IV и мятежа 1039 года в Антиохии. Поэтому его вместе с отцом Феофилактом и стратегом Романом отправили в ссылку. Вернулся из ссылки в 1042 году. Участвовал по разным версиям в боях на Дунае с печенегами и венграми или в Южной Италии.

В 1057 году поддержал мятеж Исаака Комнина против императора Михаила VI, однако мало сведений о непосредственном участии Далассена в битвах. В 1058 году новый император Исаак I назначает Адриана Далассена дукой Антиохии с титулом патрикия. Умер около 1059 года, наверное, погиб во время нападения сельджуков на сирийские владения империи.

Семья 
 Дочь, жена Алексея Харона. Ребенком этих супругов была Анна, мать будущего императора Алексея I.

Источники 
 Скабаланович Н. А. Византийское правительство и церковь в XI веке. — Издательство Олега Абышко, 2004. — Т. I. — 448 с. — ISBN 5-89740-107-4 .
 Мохов А. С. Военная политика Исаака I Комнина // Научные ведомости. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2012. № 1 (120). Выпуск 21 — С. 56

Далассены
Военные Византии
Военачальники XI века
Патрикии
Государственные деятели Византии
Государственные деятели XI века
Персоналии Византии XI века
Умершие в 1059 году
Родившиеся в 995 году
Родившиеся в 990 году